

Chimica 
 FDG – Fluorodesossiglucosio.

Politica 
 FdG – Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale

Religione 
 F.d.G. – Figlie di Gesù.